In Pieces — пятый студийный альбом американского кантри-певца Гарта Брукса. Он был выпущен 31 августа 1993 года и дебютировал на 1-м месте в чарте Billboard 200 и в чарте Top Country Albums.В июле 1998 года, альбом был сертифицирован RIAA как 8 раз платиновый.

Альбом стал хитом и за пределами США: в Великобритании он достиг 1-го места в кантри-чарте и 2-го места в поп-чарте, в Канаде стал 5-кратно платиновым.

Песню «Callin' Baton Rouge» ранее исполняла группа New Grass Revival, участники которой приняли участие в записи версии Брукса.

Список композиций 
Список композиций и их порядок различаются на разных версиях альбома.

Оригинальная версия 
 «Standing Outside the Fire» (Jenny Yates, Гарт Брукс) — 3:52
 «The Night I Called the Old Man Out» (Pat Alger, Kim Williams, Брукс) — 3:12
 «American Honky-Tonk Bar Association» (Bryan Kennedy, Jim Rushing) — 3:33
 «One Night a Day» (Gary Burr, Pete Wasner) — 4:15
 «Kickin' and Screamin'» (Tony Arata) — 4:02
 «Ain’t Goin' Down ('Til the Sun Comes Up)» (Kent Blazy, Williams, Брукс) — 4:33
 «The Red Strokes» (James Garver, Lisa Sanderson, Yates, Брукс) — 3:44
 «Callin' Baton Rouge» (Dennis Linde) — 2:38
 «The Night Will Only Know» (Stephanie Davis, Yates, Брукс) — 3:55
 «The Cowboy Song» (Roy Robinson) — 3:59

«Limited series» 
 «Standing Outside the Fire»
 «The Night I Called the Old Man Out»
 «American Honky-Tonk Bar Association»
 «One Night a Day»
 «Kickin' and Screamin'»
 «Anonymous» (Tony Arata, Jon Schwabe) — 2:55
 «Ain’t Goin' Down ('Til The Sun Comes Up)»
 «The Red Strokes»
 «Callin' Baton Rouge»
 «The Night Will Only Know»
 «The Cowboy Song»

Позиции в чартах 
In Pieces дебютировал на 1-м месте в американском чарте Billboard 200, став для Брукса третьим лидером этого чарта, и достиг 1 места в чарте Top Country Albums, став для певца четвёртым лидером кантри чарта. В июле 1998 года, альбом был сертифицирован RIAA как 8 раз платиновый.

Чарты

Чарты десятилетия

Продажи и сертификации

Синглы

Участники записи 
 Гарт Брукс — вокал, гитара
 Chris Leuzinger — акустическая гитара, электрическая гитара
 Ty England — акустическая гитара, бэк-вокал
 Mark Casstevens — акустическая гитара
 Steve McClure — электрическая гитара, слайд-гитара
 Bruce Bouton — слайд-гитара
 Jerry Douglas — до́бро
 Rob Hajacos — скрипка
 Terry McMillan — гармоника
 Jim Horn — саксофон
 Bobby Wood — пианино, клавишные
 Bobby Emmons — орган «Hammond B-3»
 Mike Chapman — бас-гитара и программирование в песне «Standing Outside The Fire»
 Roy Huskey, мл. — бас-гитара
 Milton Sledge, Mike Palmer — ударные, перкуссия
 Ferrell Morris, Sam Bacco — перкуссия
 Helen Darling, Kathy Chiavola, Триша Йервуд — бэк-вокал
 New Grass Revival on «Callin' Baton Rouge»: Pat Flynn — акустическая гитара
 Бела Флек — банджо
 Sam Bush — мандолина, скрипка, бэк-вокал
 John Cowan — бэк-вокал
 Denny Purcell («Georgetown Masters», Нэшвилл, Теннесси) — цифровой ремастеринг

Примечания 

Альбомы Гарта Брукса
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы Liberty Records